Ballast eller barlast kan syfta på:

 Barlast eller ballast – tillfälligt eller permanent placerad last som skall öka en farkosts stabilitet
 Ballast (fyllning) – ett material som ingår i betong eller asfalt
 Ballast (järnvägsspår) – det översta lagret av banvallen som järnvägssliprar vilar i 
 Elektronisk ballast – en anordning som ska begränsa strömtillförseln i en elektrisk ledning, se Driftdon
 Barlastad ammunition – övningsammunition med drivladdning, men där sprängladdningen är ersatt med barlast, se Ammunition